(qui signifie « queue de Khulsan ») est un genre éteint. et fossile de dinosaures théropodes alvarezsauridés de la famille des Parvicursorinae de la formation de Barun Goyot du Crétacé supérieur de la localité de Khulsan dans la région du désert de Gobi en Mongolie. Le type et la seule espèce est .

Description 
Khulsanurus est connu à partir d'un holotype contenant des séries vertébrales partielles du cou et de la queue, des scapulo-coracoïdes, un humérus droit, un éventuel humérus gauche et un pubis gauche. Les autapomorphies distinctives de ce spécimen comprennent des vertèbres cervicales sans pleurocèle, processus carotidien et sans épipophyse, une fosse infra-post-zygapophysaire proéminente des vertèbres caudales qui portent également des prézygapophyses pointant vers l'avant.

Classification 
Averianov & Lopatin (2021) ont placé Khulsanurus dans une polytomie avec Albinykus, Ceratonykus, Linhenykus, Parvicursor, Xixianykus, Qiupanykus, Nemegtonykus, PIN 5838/1 (= Ondogurvel ) et un clade contenant Shuvuuia et Mononykus dans un arbre de consensus strict utilisant des caractères non pondérés. Cependant, Averianov & Lopatin (2021) l'ont également trouvé dans une polytomie avec seulement Albinykus, Xixianykus, PIN 5838/1 (= Ondogurvel ), Mononykus et Shuvuuia dans un arbre consensus utilisant une pondération implicite. Averianov & Sues (2022) ont mené une analyse phylogénétique en utilisant une pondération implicite qui l'a trouvé dans une position similaire mais avec l'inclusion d'un clade contenant Linhenykus, Ceratonykus et Parvicuror et l'exclusion de Qiupanykus et Nemegtonykus, tandis qu'un arbre de règle majoritaire à 50% de la même analyse l'a placé dans une polytomie avec deux clades.

Paléoenvironnement 
Khulsanurus a été trouvé dans la formation campanienne de Barun Goyot, qui abritait également de nombreux autres animaux, notamment des mammifères tels que Catopsbaatar et Nemegtbaatar, des squamates tels que Estesia, Gobiderma et Proplatynotia, et de nombreux dinosaures, notamment des ornithischiens tels que Saichania, Tarchia, Zaraapelta., Tylocephale, Bagaceratops, Breviceratops et Udanoceratops ; des sauropodes tel que Quaesitosaurus ; et des théropodes, dont Conchoraptor, Heyuannia, Nemegtomaia, Hulsanpes, Kuru, Shri, Ceratonykus, Ondogurvel, Parvicursor, Gobipteryx et Hollanda.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Mongolie

Alvarezsauridae